

Населені пункти та їхні частини

 Бжеські — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Бжеські — село в гміні Кльвув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Бжескі — частина села Ценява в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Див. також 
Бжеські — польські шляхетські роди.

Примітки